

Нижній Бурлук — село, Шевченківський район, Харківська область

Нижній Бурлук — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область